{{SEITENTITEL:Q100}}

Q100 gibt die Leistung eines Wärmeübertragers bei einem definierten Massenstrom von Luft und Volumenstrom von Kühlmittel sowie einer Temperaturdifferenz der eintretenden Stoffströme von 100 Kelvin zueinander an; z. B.

Entsprechend beträgt bei Q80 die Temperaturdifferenz 80 Kelvin und bei Q60 60 Kelvin.

Mit diesem normierten Wert lässt sich bei gleichen Massen- und Volumenströmen und anderen Eintrittstemperaturen die momentane Leistung des Wärmeübertragers berechnen – z. B. während einer Testfahrt bei sich ändernden Kühlmittel- bzw. Lufteintrittstemperaturen:

Q100 kann als Funktion unterschiedlicher Massenströme auch als Kennfeld ermittelt werden.

Wärmekennwert